Fugu – nome comune per i pesci della famiglia Tetraodontidae
 Fugu – piatto tipico della cucina giapponese
 Fugu – fiume della Sierra Leone
 Fugu – città della Cina
 Fugu – software
 contea di Fugu – contea della Cina
 piano Fugu – progetto del governo giapponese per il trasferimento e la colonizzazione di ebrei nel Manciukuò